Weigel puede estar haciendo referencia a:

 Christian Ehrenfried Weigel, botánico alemán cuyo apellido se usa como abreviatura científica.
 Erhard Weigel, matemático, astrónomo y filósofo del siglo XVII.
 «Weigel», astroblema lunar nombrado en honor al matemático. 
 George Weigel, escritor estadounidense.
 Helene Weigel, actriz alemana.
 Teri Weigel, actriz estadounidense.
 María José Weigel, actriz chilena.